Creüsa (Oudgrieks Κρε(ί)ουσα, letterlijk heerseres, vorstin) was een dochter van de Atheense koning Erechtheus en van Praxithea.

Het meisje werd door Apollo verleid en bracht een zoon, Ion, ter wereld, die zij te vondeling legde. De baby werd door Hermes naar Delphi gebracht, waar hij opgroeide tot tempeldienaar onder de hoede van zijn goddelijke vader.

Jaren later vond Creüsa haar zoon bij toeval terug, toen zij het orakel kwam raadplegen omdat haar huwelijk met Xuthus tot dan toe kinderloos was gebleven. Na haar bezoek aan Delphi schonk zij Xuthus nog twee zonen, Dorus en Achaeus. 

De geschiedenis van Creüsa en Ion is door Euripides behandeld in zijn tragedie ''Ion''.

Stamboom

Attische sage